

Musica 
 Horst-Wessel-Lied – (Il Canto di Horst Wessel), fu l'inno ufficiale del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) dal 1930 al 1945

Onomastica 
 Wessel – variante tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Guarniero

Persone 
 Caspar Wessel (1745-1818) – matematico norvegese naturalizzato danese
 Friedrich Wessel (1945) – ex schermidore tedesco
 Hedvig Wessel (1995) – sciatrice freestyle norvegese
 Henry Wessel Jr. (1942-2018) – fotografo statunitense
 Horst Wessel (1907-1930) – militare tedesco
 Leon Wessel-Masannek (1992) – attore tedesco
 Marlon Wessel (1991) – attore tedesco
 Ute Kircheis-Wessel (1953) – ex schermitrice tedesca
 Uwe Wessel (1960) – bassista tedesco